Сантья́гу () — португалоязычный топоним, а также производная от него фамилия. Для одноимённых в оригинальном написании испаноязычных топонимов и фамилии см. . Может означать:

Топоним

Бразилия 
 Сантьягу — город в штате Риу-Гранди-ду-Сул.

Кабо-Верде 
 Сантьягу — самый большой по площади и численности населения остров страны.

Португалия 
 Сантьягу — город и район в муниципалитете Алкасер-ду-Сал округа Сетубал.
 Сантьягу — город и район в муниципалитете Торреш-Новаш округа Сантарен.
 Сантьягу — район (фрегезия) в муниципалитете Армамар округа Визеу.
 Сантьягу — район (фрегезия) в муниципалитете Лиссабон округа Лиссабон.
 Сантьягу — район (фрегезия) в муниципалитете Сезимбра округа Сетубал.
 Сантьягу — район (фрегезия) в муниципалитете Сейя округа Гуарда.
 Сантьягу — район (фрегезия) в муниципалитетк Тавира округа Фару.

Составные названия 
 Сантьягу-да-Гуарда — район (фрегезия) в муниципалитете Ансьян округа Лейрия.
 Сантьягу-да-Рибейра-де-Альяриш — район (фрегезия) муниципалитете Валпасуш округа Вила-Реал.
 Сантьягу-де-Бештейруш — район (фрегезия) в муниципалитете Тондела округа Визеу. 
 Сантьягу-де-Богаду — район (фрегезия) в муниципалитете Трофа округа Порту. 
 Сантьягу-де-Вила-Шан  населённый пункт и район в муниципалитете Понте-да-Барка округа Виана-ду-Каштелу. 
 Сантьягу-де-Кандозу — район (фрегезия) в муниципалитете Гимарайнш округа Брага.
 Сантьягу-де-Каррейраш — населённый пункт и район в муниципалитете Вила-Верде округа Брага. 
 Сантьягу-де-Кассуррайнш — район (фрегезия) в муниципалитете Мангуалде округа Визеу. 
 Сантьягу-де-Литен — район (фрегезия) в муниципалитете Помбал округа Лейрия. 
 Сантьягу-де-Монталегре — район (фрегезия) в муниципалитете Сардоал округа Сантарен. 
 Сантьягу-де-Пиайнш —  район (фрегезия) в муниципалитете Синфайнш округа Визеу. 
 Сантьягу-де-Риба-Ул — район (фрегезия) в муниципалитета Оливейра-де-Аземейш округа Авейру. 
 Сантьягу-де-Субаррифана — район (фрегезия) в муниципалитета Пенафиел округа Порту. 
 Сантьягу-де-Фигейро —  район (фрегезия) в муниципалитета Амаранте округа Порту.
 
 Сантьягу-ду-Эшкорал — фрегезия (район) в муниципалитете Монтемор-у-Нову округа Эвора.
 Сантьягу-душ-Вельюш — район (фрегезия) в муниципалитете Арруда-душ-Виньюш округа Лиссабон.

Фамилия 
 Сантьягу, Силвиану (род. 1936) — бразильский писатель, историк литературы, переводчик.
 Сантьягу, Франсишку де (1578—1644 или 1646) — португальский композитор.

См. также